La Coupe Intertoto 2003 est la neuvième édition de la Coupe Intertoto organisée par l'Union des associations européennes de football (UEFA). Elle se déroule de juin à août 2003. 

La compétition est remportée par le FC Schalke 04, le Pérouse Calcio et le Villarreal CF qui sont ainsi qualifiés pour la Coupe UEFA 2003-2004.

Premier tour 
(21 & )

* Qualification aux T.a.b.

Deuxième tour 
(5 & )

Troisième tour 
(19 & )

Demi-finales 
(30 juillet & 6 août)

Finales 
(16 & )

Voir aussi 
 Ligue des Champions 2003-2004
 Coupe UEFA 2003-2004

Notes 

Coupe Intertoto
Football en 2003